Le nom Felicia ou Félicia (féminin de  en latin, Félicie en français) peut désigner :
Felicia (Darkstalkers)
Félicia Ballanger
Felicia Hemans
Félicia Thierret
Felicia Tilman
Félicia ou Mes Fredaines est un roman libertin d'André-Robert Andréa de Nerciat publié en 1775.
'Felicia' : cultivar de rosier introduit en 1926.
 (294) Felicia, astéroïde